Лас Карпас има више значења:

 Лас Карпас (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Карпас (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Карпас (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Карпас (Тлакилтенанго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику